Иша́нино (, ) — деревня в Прионежском районе Республики Карелия, административно входит в состав Шелтозерского вепсского сельского поселения.

Общие сведения 
Располагается на реке Каллешь.

Население

Примечания 

Населённые пункты Прионежского района